Rozgrywki 1973/1974 były 72. sezonem w historii ligi meksykańskiej, a 32. sezonem w historii profesjonalnej ligi meksykańskiej. Tytułu mistrzowskiego bronił .

Zespoły

Faza grupowa

Grupa 1

Grupa 2

Wyniki

Baraż o utrzymanie 

 spadło z ligi.

Finały

Półfinał

Finał 

 
MISTRZ MEKSYKU – 1973/1974

CRUZ AZUL 5. TYTUŁ MISTRZOWSKI

Bibliografia 
 RSSSF.com

1973/1974
1973 w piłce nożnej
1974 w piłce nożnej